Solimano – variante del nome proprio di persona italiano maschile Salomone
Solimano – personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso
Solimano il Magnifico – sultano turco
Solimano II – sultano ottomano
Solimano di Persia – scià di Persia
Solimano Baltoğlu – ammiraglio ottomano
Solimano Çelebi – principe ottomano
Suleyman Çelebi – poeta ottomano
Giovanna Battista Solimani, all'anagrafe Maria Antonia Solimani – religiosa cattolica italiana, fondatrice dell'ordine delle romite di San Giovanni Battista
Mansa Solimano – regnante dell'Impero del Mali
Nicolò Solimani – pittore italiano
Silvio Solimano – partigiano italiano
28629 Solimano – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Soliman
 Sulayman (disambigua)
 Suleiman (disambigua)